Molkekur bezeichnet

 eine Diät bzw. eine Fastenform, siehe Molke-Fasten
 eine historische Form der Trinkkur in Kurorten, siehe Milchkur

Siehe auch:
 Molkenkur